La boca puede referirse a:

Geografía 

 La Boca, barrio de Buenos Aires en Argentina.
 La Boca, localidad de la comuna de Navidad, en la Provincia Cardenal Caro, Región Bernardo O'Higgins en Chile.
 La Boca del Río, localidad argentina ubicada en el Departamento Santa María, Provincia de Córdoba.

Música y cine 
 «La boca», canción de Mau & Ricky del álbum Para aventuras y curiosidades (2019).
 «La boca del lobo», película peruana de 1988.

Otros 
 La boca del infierno (leyenda), representación de la entrada al infierno.